Argumentum ad Hominem () — логічна хиба.
 Ad Hominem (гурт) — французький блек-метал гурт.